peut désigner :
  d'infanterie (Empire allemand)
 Panzerbrigade 112 (Allemagne)
  (États-Unis)
  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
  mécanisée de la  (Syrie)
  (Royaume-Uni)
  de défense territoriale (Ukraine)
  (Union soviétique puis Russie)
  (Union soviétique puis Russie)